Mojo steht für:
 eine kalte Sauce von den Kanarischen Inseln, siehe Kanarische Küche #Mojos
 Mojo (Hoodoo), ein Hoodoo-Amulett
 eine ausgestorbene Säugetiergattung, siehe Haramiyida #Die Gattungen und Arten
 eine Schweizer Getränkemarke, siehe Mojo (Getränkemarke)

Geographie:
 Mojo (Potosí), ein Ort im Departamento Potosí in Bolivien
 Mojo (Äthiopien), auch Modjo, ein Ort in Äthiopien

Musik:
 Mojo (Zeitschrift), britische Musikzeitschrift
 Mojo Club, ein Musikclub in Hamburg
 Mojo Records, ein Plattenlabel

MoJo steht für:
 Mother Jones (Zeitschrift), US-amerikanisches politisches Magazin

Siehe auch:
 Moio (Begriffsklärung)

Abkürzung